Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d’Humières » :
 Infanterie 
 Le Régiment d'Humières (1658-1660)
 Le régiment d'Humières (1677-1684)
 Le régiment d'Humières (1690-1702)

 Cavalerie 
 Le régiment d'Humières cavalerie

Homonymie d'unités militaires